Patriota steht für:
 Patriota (Brasilien), rechtsextreme Partei in Brasilien
 Patriota, spanischer Hilfskreuzer; siehe Normannia (Schiff, 1890)

Patriota ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Patriota, parteiloser brasilianischer Politiker